La gara si è svolta il 27 agosto.

Classifica finale

Singole gare

Tiro 
Ogni atleta ha sparato 20 colpi, per un massimo di 10 punti a colpo.
Con un totale di 172 punti si prendevano 1000 Punti Pentathlon. Ogni punto inferiore o superiore vale 12 Punti Pentathlon

Scherma 
Ogni atleta ha affrontato tutti gli altri avversari in una gara di spada; 1000 Punti Pentathlon corrispondevano a 22 vittorie e 9 sconfitte. Ogni vittoria in più o in meno vale 28 Punti

Nuoto 
La gara si è svolta su una distanza di 200m in stile libero; 1000 punti corrispondevano a un tempo di 2:40.00; Ogni 1/3 di secondo sotto questo tempo si aggiungevano 4 Punti Pentathlon.

Equitazione 
In questo caso il punteggio base era di 1200 Punti Pentathlon, a cui sono stati sottratti punti in base a penalità di tempo o per aver sbagliato gli ostacoli.

Corsa 
La corsa di 3 km è stata l'ultima gara della competizione: L'atleta con il punteggio migliore è partito per primo, seguito da tutti gli altri con uno svantaggio alla partenza di un secondo per ogni 4 punti di distacco
Un tempo di 11.20 corrispondeva a 1000 punti, con quattro punti per ogni secondo in più o in meno; in questo modo l'ordine di arrivo coincide con la classifica a punti.

Pentathlon moderno ai Giochi della XXVIII Olimpiade